L'équipe d'Australie de football participe à sa  Coupe des confédérations lors de l'édition 2005 qui se tient en Allemagne du  au . Elle se rend à la compétition en tant que vainqueur de la Coupe d'Océanie 2004, le championnat d'Océanie de Football.

Résultats

Phase de groupe 

|}

Allemagne - Australie

Argentine - Australie

Tunisie - Australie

Effectif 

Sélectionneur : Frank Farina

Références

Navigation

Liens internes 
 Coupe des confédérations
 Coupe des confédérations 2005

Coupe des confédérations 2005
Allemagne